Тара Спенсер-Нэйрн (; ) — канадская актриса.

Биография 
Тара Спенсер-Нэйрн родилась 6 января 1978 года в Монреале. Отец — Джон Спенсер-Нэйрн, мать — Люси. В 1995 году Тара окончила школу Шониган Лейк. В августе 1996 года окончила киношколу в Ванкувере.

Актёрский дебют Тары состоялся в 1996 году в эпизоде сериала «Двое». Получила известность благодаря ролям в фильмах «Исполнитель желаний 4: Пророчество сбылось», «Разбудить Уолли: История Уолтера Гретцки», а также сериалах «Заправка на углу» и «Читающий мысли».

С 2018 года озвучивает офицера Карен Пелли в мультсериале «Заправка на углу».

Личная жизнь 
19 апреля 2008 года вышла замуж за публициста Джоша Гловера. У пары двое сыновей. В настоящее время семья живёт в Торонто.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки